De  FA Charity Shield 1992 (ook bekend als de Tennent's FA Charity Shield om sponsorredenen) was de 70e FA Charity Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de First Division (voor het laatst) en de FA Cup van vorig seizoen.

Het was de laatste FA Charity Shield voor de oprichting van de Premier League, die in augustus 1992 van start ging. Deze werd gespeeld op 8 augustus 1992 door Leeds United, de landskampioen van het seizoen 1991/1992, en Liverpool, dat het voorgaande seizoen de FA Cup won. De wedstrijd werd gespeeld in het oude Wembley Stadium, waar 61.291 toeschouwers aanwezig waren. Éric Cantona scoorde een hattrick en verhuisde in november 1992 naar Manchester United. Leeds won de FA Charity Shield met 4–3 ondanks een eigen doelpunt van zijn ingevallen aanvoerder Gordon Strachan.

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 1991/92
 Finale FA Cup 1992
 Finale League Cup 1992

FA Community Shield
Sportevenement in Londen
Voetbal in 1992